Jonni – variante di John, prenome corrispondente a Giovanni
 Jonni Future – personaggio dei fumetti America's Best Comics
 Cesare Jonni – arbitro di calcio italiano

Pagine correlate 
Jonny
Johnny